Stadsparken kan syfta på:

 Stadsparken, Borås
 Stadsparken, Eskilstuna
 Stadsparken, Helsingborg
 Stadsparken, Hjo
 Stadsparken, Jönköping
 Stadsparken, Luleå
 Stadsparken, Lund
 Stadsparken, Oskarshamn
 Stadsparken, Skellefteå
 Stadsparken, Södertälje
 Stadsparken, Trelleborg
 Stadsparken, Uppsala
 Stadsparken, Västerås
 Stadsparken, Örebro

Se även 
 
 Stadsträdgården